Alaocyba är ett släkte av skalbaggar. Alaocyba ingår i familjen Raymondionymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Alaocyba